Morriston – comunità nello Swansea, Galles (Regno Unito)
Morriston – census-designated place della Florida (Stati Uniti)